„По средата“ е американски комедиен телевизионен сериал, започнал излъчване по ABC на 30 септември 2009 г. Сериалът е номиниран през 2012 г. за наградите „Еми“.

Това е списъкът с епизоди на сериала.

Сезони и епизоди

Списък с епизоди

Сезон 1 (2009–2010) 
Сериалът По средата започва на 30 септември 2009 г. по ABC и завършва на 19 май 2010 г. Сезонът съдържа 24 епизода.

Сезон 2 (2010–2011) 
Втори сезон на По средата започва на 22 септември 2010 г. по ABC и завършва на 25 май 2011 г. Сезонът съдържа 24 епизода.

Сезон 3 (2011–2012) 
Трети сезон на По средата започва на 21 септември 2011 г. по ABC и завършва на 23 май 2012 г. Сезонът съдържа 24 епизода.

Сезон 4 (2012–2013) 
Четвърти сезон на По средата започва на 26 септември 2012 г. по ABC и завършва на 22 май 2013 г. Сезонът съдържа 24 епизода.

Сезон 5 (2013–2014) 
Пети сезон на „По средата“ започва излъчването си по ABC на 25 септември 2013 г.

По средата
По средата